Korkiasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Korkeussaari, öar, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn,  (14 ha)
2. Korkia-Huovari, ö, Kymmenedalen,  (2 ha)
3. Korkiasaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,52, long 27,62),  (10 ha)
4. Högholmen, Nagu,  (27 ha)
5. Korkiasaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,42, long 27,83),  (0 ha)
6. Korkiasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,73, long 27,48),  (0 ha)
7. Korkiasaari (ö i Norra Österbotten, Ylivieska),  (0 ha)
8. Korkiasaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä,  (2 ha)
9. Korkiasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,46, long 26,56),  (0 ha)
10. Korkiasaari och Pikisaari,  (19 ha)
11. Korkiasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,60, long 27,72),  (7 ha)
12. Korkiasaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,54, long 27,79),  (1 ha)
13. Korkiasaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,10, long 26,95),  (0 ha)
14. Korkiasaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,30, long 27,89), 
15. Korkiasaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,08, long 27,12),  (0 ha)
16. Korkiasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,59, long 26,80),  (3 ha)
17. Korkiasaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,85, long 26,83),  (1 ha)
18. Korkiasaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 67,28, long 26,73),  (1 ha)
19. Korkiasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (2 ha)
20. Korkiasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,41, long 27,84),  (52 ha)
21. Korkiasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,48, long 27,91),  (30 ha)
22. Korkiasaari (ö i Södra Karelen), Imatra,  (4 ha)
23. Korkiasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,53, long 28,43),  (4 ha)
24. Korkiasaari (ö i Nyland), Helsingfors,  (3 ha)
25. Korkiasaari (ö i Enare träsk, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (62 ha)
26. Korkiasaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,29, long 28,10),  (0 ha)
27. Korkiasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 28,66),  (7 ha)
28. Korkiasaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,84, long 27,78),  (3 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar